'VM i curling 2019 kan henvise til:

 VM i curling 2019 (kvinder)
 VM i curling 2019 (mænd)
 VM i curling 2019 (mixed double)